Sasikumar ist der Name von:

 Sasikumar (Filmregisseur) (1928–2014), Filmregisseur des Malayalam-Films
 Mukund Sasikumar (* 1997), indischer Tennisspieler